Amerikai Egyesült Államok
Cordelia, település Kalifornia államban
Cordelia, település Ohio államban
 Ausztrália
Cordelia, település Queensland államban
Más
 Cordelia az Uránusz legbelső holdja
 Cordelia a britonok legendás királynője, akit Geoffrey of Monmouth Historia Regum Britanniae történelmi művéből ismert, de William Shakespeare Lear királyából is ismert, mint Lear király lánya
 Cordelia Conradin Kreutzer operája (1823) 
Biológia
 Cordelia almafajta
 Cordelia lepkenem

Hasonló nevűek;
 Kordélia idegen nyelvű változata